Dit is de wereldranglijst van april 2006 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 19 april 2006.

Mannen 04